Лусьяна Аймар — аргентинська хокеїстка 
 Пабло Аймар — аргентинський футболіст

Прізвища